Le championnat 2006-2007 de hockey sur glace d'Autriche se déroule du  au .

Saison régulière 
L'Acroni Jesenice (Slovénie) effectue sa première saison dans le championnat. Les quatre premiers de la saison régulière sont qualifiés pour les séries éliminatoires.

Classement
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques individuelles

Séries éliminatoires

Classement final 
 EC Red Bull Salzbourg
 EC VSV
 EHC Linz
 Vienna Capitals
 HK Jesenice
 HC Innsbruck
 EC KAC
 EC Graz 99ers

Statistiques individuelles

Effectif vainqueur

Références

Voir aussi 

2006-2007
Autriche
Sport en Autriche en 2006
Sport en Autriche en 2007